Основно значење појма Гвајана је:
 Кооперативна Република Гвајана - држава у северном делу Јужне Америке, на обали Атлантског океана
Такође може да се односи и на следеће појмове:
 Француска Гвајана - прекоморски департман Републике Француске у Јужној Америци
 Британска Гвајана - бивша колонија Уједињеног Краљевства, сада независна држава Гвајана
 Западна Гвајана, односно Гвајана Есекиба - територија под управом Гвајане, оспорена од Венецуеле
 Сијудад Гвајана - град и лука у Венецуели

Види још 
 Гвинеја (вишезначна одредница) 
 Гијана - регија у Јужној Америци која обухвата Гвајану, Суринам и Француску Гвајану